Rudolf Stockar ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Stockar (Architekt) (1886–1957), tschechischer Architekt
 Rudolf Stockar (Paläontologe) (* 1965), Schweizer Paläontologe